Шевелєв — російське прізвище.

Відомі носії:

 Шевелєв Андрій Дмитрович — білоруський хокеїст, нападник.
 Шевелєв Арнольд Григорович — український історик. Член-кореспондент АН УРСР.

Див. також 
 Шевельов

Російські прізвища